odgiętka – rodzaj grzybów z rodziny boczniakowatych
 odgiętka – element zabezpieczający końcówki przewodów elektrycznych